Spagna
 Aledo – comune di Murcia
 Stati Uniti d'America
 Aledo – città della Contea di Mercer, Illinois
 Aledo – città della Contea di Parker, Texas